Супрун — українське прізвище, походить від імені Супрун, котре в свою чергу походить від давногрецького Сопрон, Софрон (, ). Народною формою канонічного хрестильного ім'я Софрон є Сафроній.

Від нього також утворене прізвище Супруненко, Сопронюк та інші.

 Супрун Ігор Онисимович — кубанський український митець.
 Супрун Ілля Костянтинович (1998—2022) — лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Супрун Інна Олександрівна — українська біатлоністка
 Супрун Людмила Павлівна — український політик
 Супрун Михайло Миколайович — російський історик
 Супрун Наталія Петрівна — укріїнський вчений-матеріалознавець
 Супрун Оксана Олександрівна — українська скульпторка
 Супрун Олександр Данилович — український фотограф
 Супрун Олександр — актор, учень Леся Курбаса в студії театру Кийдрамте.
 Супрун Павло Степанович — український кобзар
 Супрун Северин — священик, громадський діяч, диригент, композитор, педагог
 Супрун Степан Павлович — льотчик-винищувач, перший двічі Герой Радянського Союзу
 Супрун Уляна — українська лікарка, волонтерка зі США, призначена заступницню міністра охорони здоров'я України
 Супрун Юрій Вікторович — український спецпризначенець та дипломат. Співробітник місії ООН.
 Супрун-Яремко Надія Онисимівна — докторка мистецтвознавства, професорка.
українські прізвища